Il singolare del Fernleaf Classic 1989 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1989.

Jill Hetherington era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Conchita Martínez ha battuto in finale 6–1, 6–2  Jo-Anne Faull.

Teste di serie

  Conchita Martínez (campionessa)
  Belinda Cordwell (quarti di finale)
  Halle Cioffi (quarti di finale)
 n/a

 Sandra Wasserman (semifinali) 
 Wiltrud Probst (primo turno) 
 Donna Faber (secondo turno) 
 Maria Strandlund (secondo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Fernleaf Classic 1989